Anzi kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Anzi, Basilicata, kommun i Italien, Basilicata, Provincia di Potenza,

Marocko 

 Anzi (kommun i Marocko), Souss-Massa-Draâ, Tiznit, 

Robotskapade Marockoförgreningar